Kukuczka ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Kukuczka (1948–1989), polnischer Bergsteiger
 Karolina Kukuczka (* 2002), polnische Skilangläuferin